Евгений Евгеньевич Асноревский (; род. 15 декабря 1985, Гродно) — белорусский писатель, поэт, историк, блогер, музыкант, графический дизайнер и активист.

Биография 

Биографические сведенья об Асноревском крайне скупы. По признанию автора он «коренной гродненец по одной из линий, а по другой - совсем, вообще, не отсюда». 
Неоднократно упоминал в Фейсбуке, что «основными» его специальностями являются история и психология. Однако где именно обучался Асноревский неизвестно. Интерес к истории, согласно Асноревскому, появился у него в одиннадцать лет. Будучи школьником, он убегал с уроков и много времени проводил на руинах Нижней церкви таким образом «пропитываясь историей». 

Литературную деятельность Асноревский назвал «естественной» для блогера. 

По собственному признанию писателя он самостоятельно приобрёл навыки композитора. 

Согласно записям автора в Фейсбуке, Асноревский не женат и не имеет детей. 

Асноревский известен своей скрытностью и склонностью к эпатажу. Участвовал в конфликтах с другими белорусскими историками и литераторами. Конфликтовавшая с Асноревским поэтесса Мария Мартысевич назвала писателя «мистификацией», после чего он стал использовать данное наименование в качестве прозвища.

Асноревский писал о бесперспективности уличных протестов в Беларуси, сделав точные предсказания относительно их итога. Благодаря этому писатель подвергался критике со стороны сторонников уличных акций, часть из которых стала считать его сторонником действующей власти.

Культурная деятельность

Активизм 

В 2016 году Асноревский создал интернет петицию за установку в Гродно памятника Стефану Баторию. Данную инициативу достаточно широко освещали белорусские СМИ, благодаря чему блогер приобрёл некоторую известность в качестве культурного активиста. В последующие годы создал ещё ряд петиций, которые получили внимание прессы. Инициатива Асноревского по переносу с улиц Гродно бюста В. И. Чапаева в музей, привлекла внимание российских и белорусских СМИ. После споров о целесообразности удаления памятника журналисты попросили прокомментировать ситуацию российский МИД, который пояснил, что демонтаж «не является десоветизацией». Благодаря замечаниям Асноревского были исправлены ошибки в масштабном проекте реконструкции гродненского Старого замка.

Книги и статьи 

В 2018-м Асноревский дебютировал в качестве прозаика. В том же году стал победителем премии «». Дебютная повесть «Треугольник короля» была номинирована на премию Гедройца. По мнению О.А. Лиденковой в «Треугольнике короля» прослеживаются "стилистические черты мотива атемпоральной утопии".

В период с 2014 по 2020 год Асноревский написал более 50-ти статей о белоруской истории, в том числе циклы публикаций для Onliner.by и других СМИ. Одна из работ историка была отмечена дипломом выставки «Беларуская журналістыка — фокус на спецпраекты».

В 2021 году представил краеведческую книгу «Гродно — столица, которая осталась». В издание вошли мемуары посетивших Гродно путешественников XVIII века, описание гродненских достопримечательностей и авторские идеи улучшения города.

В 2022 вышла историческая книга «Знатные истории: элита Гродно в период XVI—XVIII веков». Книга была издана сразу в двух языковых версиях — русской и белорусской, электронные варианты книги автор предоставил для бесплатного скачивания. По словам историка, в книге представлены переводы исторических документов объёмом "более 100 тысяч знаков с пробелами".  

В том же году автор презентовал небольшой сборник рассказов, связанных общими героями, под названием «Мерэйна Патэстас». В работе над книгой Асноревский использовал белорусский и литовский фольклор. 

В октябре 2022 года представил историческую книгу «Великое княжество Литовское и белорусский национальный миф», изданную автором  в двух версиях: на белорусском и русском языках.   Издание подверглось публичной критике известного специалиста по истории ВКЛ Вячеслава Носевича, который полемизировал с Асноревским на его странице в Фэйсбуке.

В январе 2023 года Асноревский презентовал книгу поэзии «Капернік у Гарце», которая включала одноимённую поэму, тексты рок-песен и перевод рифмованных подписей полотна «Танец смерти» из монастыря бригитток в Гродно.
 
Публиковался в журналах «Дзеяслоў» и «Наша гісторыя».

Музыка и другие проекты 

Периодически Асноревский демонстрирует собственные работы, выполненные в рамках графического дизайна.  По словам писателя он "ещё и немного музыкант и дизайнер".

В июле 2022 года писатель представил собственный музыкальный альбом "Песнi з Гроднi". По утверждению исполнителя, стиль альбома можно назвать "постмодернистский рок". Автором текстов, вокалистом, композитором, аранжировщиком, звукорежиссёром и дизайнером обложки выступил сам Асноревский. 

В сентябре того же года был представлен ещё один альбом, выпущенный музыкальным проектом Асноревского mistik ğardeno. Об этой работе писатель написал в своём Живом Журнале следующее: «Альбом называется "Аркан XII". Это название карты в колоде Таро, также известной как "Повешенный". Одно из основных значений – жертва, которую придется принести гадающему. Такое название было выбрано для альбома потому что каждая песня в нем посвящена жертве. Кроме того, в рамках этого концептуального сборника есть и своеобразные «субциклы», то есть несколько треков, объединенных по типу жертвы. Длина трэка служит индикатором. Таким образом, все песни одинаковой продолжительности объединяются в определенную группу. Например, треки длительностью 3,33 (на YouTube 3,34) посвящены жертвам зависимостей. Финальная длинная нота в песне "Атрута" бьет рекорд Longest-held vocal note in a song (studio recording) книги рекордов Гиннеса (41 секунда против 39). Большая часть текстов взята из моей книги «Сакавiцкiя зайцы», которая была номинирована на премию Арсеньевой, то есть, по меркам эстрады, это не самый плохой материал.» 

Асноревский также демонстрировал собственные сочинения в жанре симфонической музыки, в частности, в марте 2023 года представил симфонию фа минор под названием «Танец прывідаў у Старым замку».

Библиография

Книги 
 «Треугольник короля» (2018)
 «Мальчики и девочки» (2019)
 «Сакавіцкія Зайцы» [книга стихов] (2019)
 «Румлонская башня» (2021)
 «Гродно — столица, которая осталась» [краеведческая] (2021)
 «Знатные истории: элита Гродно в период XVI—XVIII веков» [историческая] (2022)
 «Мерэйна Патэстас» [сборник рассказов] (2022)
 «Великое княжество Литовское и белорусский национальный миф» [историческая] (2022)
 «Капернік у Гарце» [поэзия] (2023)
 «Уніз па Нёмане: ад вытокаў да Гродна» [краеведческая, выпущена только аудиоверсия] (2023)

Примечания

Ссылки 
 Станица Евгения Асноревского в Фэйсбуке
 инстаграм автора
 Песни Асноревского на YouTube
 «Театр Тызенгауза» совсем не Тызенгауза: 5 мифов из театральной истории Гродно разрушил Евгений Асноревский
 Евгений Асноревский: 7 фактов о таинственном блогере, который знает о Гродно всё
 Блогер составил карту еврейского Гродно

Белорусские писатели
Писатели Белоруссии
Писатели Белоруссии XXI века
Белорусские поэты
Историки Белоруссии